Junta se poate referi la:

 Juntă militară, este un grup militar care controlează puterea în stat după ce a preluat-o cu forța
 Junta Suprema Central, organ cu puteri ecutive și legislative format în Spania în timpul ocupației napoleoniene

În artă:
 Junta (album), un album de Phish
 Junta (joc), joc de masă
 Junta (comics), personaj fictiv din Marvel Comics
 Junta de la Compañía de Filipinas, pictură de Francisco Goya

Persoane:
 Thomas Junta

Culturi:
 La Junta Indians

Toponime:
 SUA:
 La Junta, Colorado
 La Junta Gardens, Colorado
 North La Junta, Colorado
 La Junta Municipal Airport
 Junta, West Virginia
 Las Juntas, California
 Pueblo de las Juntas, California
 Mexic:
 Parque la Junta
 Spania:
 Junta de Traslaloma
 Junta de Villalba de Losa
 Argentina:
 Primera Junta (Buenos Aires)